Моле́тай () — город в восточной Литве,административный центр Молетского района. Расположен в 60 км к северу от Вильнюса. Население — 5490 человек (2020). 

Молетай является одним из старейших в Литве. Первое упоминание о городе датируется концом XIV века.

Благодаря расположению среди живописных лесов и озёр, Молетай является популярным местом для туризма. Также в Молетай находится единственная в Литве астрономическая обсерватория.

История 
Молетаи впервые упоминаются в исторических источниках в 1387 году, когда князь литовский Ягайло подарил его Виленской епархии по случаю её, Виленской епархии, учреждения. 

Во время Второй Мировой войны город стал местом геноцида евреев. 29 августа 1941 года в Молетай было расстреляно от 700 до 1200 местных жителей — мужчин, женщин и детей членов большой еврейской общины города В один день город потерял до 80 % всего населения..

Статус города с 28 декабря 1956 года.

В 1970 году был утверждён герб Молетая.

Население

Достопримечательности 
 Молетский музей техники
 Церковь апостолов Петра и Павла (католический, 1907, построен в стиле необарокко).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Литвы
Города, основанные в XIV веке
Холокост в Литве
Населённые пункты Молетского района